Punarlagna Ni Patni (titolo inglese Second Wife) – film indiano del 1928 diretto da Nagendra Majumdar
Second Wife – film del 1930 diretto da Russell Mack
Second Wife – film del 1936 diretto da Edward Killy